Puchar Europy w narciarstwie dowolnym 2015/2016 rozpoczął się 22 listopada 2015 r. w alpejskiej dolinie Pitztal w Austrii, a zakończył się 22 kwietnia 2016 r. w szwajcarskiej Silvaplanie.

Z planowanego konkursu halfpipe'u ostatecznie nic nie wyszło, zawody odwołano i ostatecznie w tym sezonie nie odbył się żaden konkurs tej konkurencji.

Do klasyfikacji slopestyle'u wliczane były także konkursy big air'u.

Konkurencje 
 AE = skoki akrobatyczne
 MO = jazda po muldach
 DM = jazda po muldach podwójnych
 SX = skicross
 SS = slopestyle
 HP = halfpipe
 BA = big air

Kalendarz i wyniki Pucharu Europy

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacje

Mężczyźni

Kobiety

Drużynowo

Uwagi

Bibliografia 
 

2015 w sportach zimowych
2016 w sportach zimowych
Puchar Europy w narciarstwie dowolnym
2015 w Europie
2016 w Europie